Список произведений японского писателя Кобо Абэ.

Романы

Сборники рассказов

Пьесы

Поэзия 
  (1947)

Ссылки 
 
Абэ, Кобо